Sir Banu Yas, illa d'Abu Dhabi
 Banu Yas (confederació), confederació tribal d'Abu Dhabi i Dubai 
 Guerra dels Banu Yas, 1835